Dans la mythologie grecque, Polyxo (en grec ancien  / Polyxố) peut désigner plusieurs personnages :
 Polyxo la naïade, femme de Danaos et mère de douze des cinquante Danaïdes ;
 Polyxo, femme de Tlépolème et reine de Rhodes ;
 Polyxo, mère d’Antiope par Nyctée ;
 Polyxo, une Lemnienne qui met ses consœurs en garde contre les Argonautes.
 (308) Polyxo est un astéroïde.